Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1966/1967 vans av Sarajevo, som tog sin första nationlella titel.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Radnički Belgrad och NK Trešnjevka ur serien. De ersattes av Sutjeska och Čelik.

Serietabell

Skyttekung: Mustafa Hasanagić (FK Partizan) - 18 mål

Mästarna:
FK Sarajevo (tränare: Miroslav Brozović)

spelare (seriematcher/seriemål): Boško Antić (30/14)Milenko Bajić (30/0)Mirsad Fazlagić (30/0)Fahrudin Prljača (29/5)Sead Jesenković (29/0)Boško Prodanović (28/10)Vahidin Musemić (25/16)Sreten Šiljkut (25/3)Ibrahim Sirćo (25/0) -målvakt-Fuad Muzurović (23/0)Stjepan Blažević (20/0)Ibrahim Biogradlić (15/0)Dragan Vujanović (9/1)Asim Ferhatović (8/0) Lade fotbollsskorna på hyllan under första halvan av säsongen, 33 år gammalRefik Muftić (5/0) -målvakt- Ryckte in i lumpen vid säsongspremiären Dilberovic (4/0)Mandić (3/0)Svetozar Vujović (2/0) Ryckte in i lumpen vid säsongspremiärenMaglajlija (1/0)Milan Makić (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1966/1967
1966 i Jugoslavien
1967 i Jugoslavien